Osoby o tym nazwisku:
 Jan Zawidzki – polski fizykochemik
 Marian Zawidzki – polski oficer, urzędnik i dziennikarz
 Stefan Zawidzki – polski harcerz